Габово — название населённых пунктов.

Россия 
 Габово — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Габово — деревня в Усть-Куломском районе Коми.